Миннарт, Марсел (1893—1970) — голландский астроном бельгийского происхождения.
 Миннарт — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.